Pierwszy śnieg – powieść Jo Nesbø (2007)
 Pierwszy śnieg (oryg. First Snow) – amerykańsko-niemiecki film dramatyczny z 2006 w reżyserii Marka Fergusa
 Pierwszy śnieg (oryg. Snowman) – brytyjski film z 2017 w reżyserii Tomasa Alfredsona, ekranizacja powieści Jo Nesbø
 Pierwszy śnieg – album muzyczny Marka Dyjaka (2017)
 Pierwszy śnieg – piosenka Mirosława Czyżykiewicza z albumu Autoportret I (1989)